Агамурадов () — туркменская фамилия. Известные носители:

 Агамурадов, Ахмед Тачмурадович (род. 1979) — туркменский футболист и тренер, наставник клуба «Хазына» и молодёжной сборной Туркмении.
 Агамурадов, Низамеддин Агамурад оглы (род. 1935) — советский азербайджанский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Агамурадов, Пурли Нурмамедович (род. 1962) — туркменский государственный деятель, экономист.
 Агамурадов, Сапар (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Агамурадов, Тачмурад Шамакович (род. 1952) — туркменский футбольный тренер. Лучший тренер Узбекистана 2004 года.